Грэм Пьер Ле Со (; ) — джерсийский английский футболист, крайний защитник.

Биография 
Родился в 1968 году на острове Джерси во французской семье. В юношеские годы выступал за один из островных клубов, в 1987 был замечен главным тренером «Челси» Джоном Холлинсом и приглашён в команду. В состав Ле Со попал лишь спустя два года, уже при Бобби Кэмпбелле, но быстро стал игроком основы. С приходом летом 1991 года на пост главного тренера «Челси» Яна Портерфилда Ле Со стал получать меньше игровой практики, а Дэвид Уэбб, назначенный наставником лондонцев в феврале 1993 года и вовсе не видел Ле Со игроком своего клуба, и уже в марте того года он был продан за 700 тысяч фунтов стерлингов в «Блэкберн Роверс», который в следующем сезоне стал вторым в чемпионате, а ещё через год выиграл чемпионат, правда тот сезон Ле Со по сути пропустил по причине травмы.

В 1997 году, в межсезонье, благодаря посредничеству Рууда Гуллита, тренера «Челси», Ле Со был выкуплен за 5 миллионов фунтов стерлингов обратно. Несмотря на преследовавшие его травмы и нелюбовь со стороны многих болельщиков, а также партнёров по команде, Ле Со вспоминает свой второй период пребывания в лондонском клубе как счастливый.

В 2003 году Ле Со был обменян на игрока «Саутгемптона» Уэйна Бриджа. За клуб из южной Англии Ле Со отыграл два сезона и объявил о своём уходе из футбола по окончании сезона 2004/05, в котором «Саутгемптон» покинул Премьер-лигу.

За сборную Англии Ле Со с 1994 по 2000 годы провёл 36 матчей. Домашний чемпионат Европы в 1996 году он пропустил из-за травмы, зато присутствовал в составе сборной на чемпионате мира во Франции в 1998 году, где отыграл целиком все три матча групповой стадии и вышел в стартовом составе в матче 1/8 финала против сборной Аргентины.

После завершения карьеры игрока Ле Со работал комментатором и экспертом на радио, занимался благотворительностью, общественными проектами. В сентябре 2007 года вышла его автобиографическая книга.

Достижения 
Командные

«Блэкберн Роверс»
 Чемпион Премьер-лиги: 1994/95

«Челси»
 Чемпион Второго дивизиона: 1988/89
 Обладатель Кубка полноправных членов: 1990
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1998
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1998
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1998
 Обладатель Кубка Англии: 2000
 Обладатель Суперкубка Англии: 2000
 Итого: 7 трофеев

Личные

 Команда года по версии ПФА (2): 1995, 1998
 Итого: 2 награды

Личная информация 

Женат, воспитывает троих детей. Несмотря на семейное положение, многие воспринимали и воспринимают Ле Со как гомосексуалиста, что провоцировало многочисленные конфликты, вплоть до драк. Так, в групповом матче розыгрыша Лиги чемпионов 1995/96 против «Спартака» в Москве Ле Со прямо во время матча подрался со своим одноклубником Дэвидом Бэтти. Долгое время считалось, что Бэтти тогда обозвал Ле Со «педиком», но в своей книге он опроверг это предположение.

Примечания

Источники 
 Сайт поклонников «Челси». Интервью по четвергам: Грэм Ле Со

Футболисты Англии
Футболисты Джерси
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Саутгемптон»